Ме́днис ( — глухарь) — латышская фамилия. Известные носители:

 Меднис, Арнис (род. 1961) — латвийский певец.
 Меднис, Владимир Августович (род. 1931) — деятель советских спецслужб.
 Меднис, Харалдс (1906—2000) — латвийский хоровой дирижёр.
 Меднис, Эдмар (1937−2002) — американский шахматист, гроссмейстер (1980), теоретик эндшпиля.
 Меднис, Эдуардc (1907—1993) — кларнетист, заслуженный артист Латвийской ССР (1956).